Aleksandr Ivanovitch Koroliouk - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Moscou en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 1993, il débute avec les Krylia Sovetov dans la Superliga. Il est choisi en 1994 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Sharks de San José en , en . Il part alors en Amérique du Nord. Il s'aguerrit dans des compétitions relevées, la ligue internationale et la ligue américaine, avant de débuter dans la LNH avec les Sharks. Ils s'inclinent en finale d'association de la Coupe Stanley contre les Flames de Calgary en 2004. Il décide alors de rentrer joueur en Russie. Le , ses droits ont été échangés avec Jim Fahey aux Devils du New Jersey en retour de Vladimir Malakhov et d'un choix de première ronde en 2007. En 2008, il signe à l'Atlant Mytichtchi qui évolue dans une nouvelle compétition en Eurasie, la Ligue continentale de hockey.

Carrière internationale 
Il représente la Russie depuis 1997.

Trophées et honneurs personnels 
 Superliga
 2006 : participe au Match des étoiles avec l'équipe Ouest.
 Vyschaïa liga
 2005 : meilleur pointeur, meilleur assistant de la poule Ouest.
 Championnat du monde junior
 1995 : termine meilleur buteur.
 1995 : joueur le plus pénalisé.
 Ligue continentale de hockey
 2008-2009: nommé meilleur attaquant du mois de janvier.
 2013 : participe au Cinquième Match des étoiles avec l'association de l'Ouest.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1993-1994|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 22|| 4|| 4|| 8|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 52|| 16|| 13|| 29|| 62|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| Soviet Wings|| LIH|| 7|| 2|| 2|| 4|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 50|| 30|| 19|| 49|| 77|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Moose du Manitoba|| LIH|| 42|| 20|| 16|| 36|| 71|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 17|| 8|| 5|| 13|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Thoroughblades du Kentucky|| LAH|| 44|| 16|| 23|| 39|| 96|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1997-1998|| Sharks de San José|| LNH|| 19|| 2|| 3|| 5|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Sharks de San José|| LNH|| 55|| 12|| 18|| 30|| 26|| 6|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
| 1998-1999|| Thoroughblades du Kentucky|| LAH|| 23|| 9|| 13|| 22|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Sharks de San José|| LNH|| 57|| 14|| 21|| 35|| 35|| 9|| 0|| 3|| 3|| 6
|-
| 2000-2001|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 6|| 0|| 5|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Sharks de San José|| LNH|| 70|| 12|| 13|| 25|| 41|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2001-2002|| Sharks de San José|| LNH|| 32|| 3|| 7|| 10|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 46|| 14|| 17|| 31|| 46|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2003-2004|| Sharks de San José|| LNH|| 63|| 19|| 18|| 37|| 18|| 17|| 5|| 2|| 7|| 10
|-
| rowspan=2| 2004-2005|| Khimik Voskressensk|| Superliga|| 10|| 4|| 3|| 7|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Vitiaz|| Vyschaïa liga|| 42|| 24|| 28|| 52|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| HK Vitiaz || Superliga|| 45|| 19|| 19|| 38|| 80|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| HK Vitiaz|| Superliga|| 47|| 17|| 28|| 45|| 76|| 3|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2007-2008|| HK Vitiaz || Superliga|| 50|| 16|| 36|| 52|| 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Atlant Mytichtchi|| KHL|| 56|| 21|| 32|| 53|| 32|| 7|| 2|| 3|| 5|| 8
|-
| 2009-2010|| SKA Saint-Pétersbourg|| KHL || 54|| 8|| 21|| 29|| 38|| 4|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2010-2011|| Lokomotiv Iaroslavl|| KHL || 48|| 14|| 26|| 40|| 30|| 18|| 3|| 9|| 12|| 32
|-
| 2011-2012|| Neftekhimik Nijnekamsk|| KHL || 50|| 8|| 26|| 34|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2012-2013 || HK Vitiaz || KHL || 36|| 15|| 11|| 26|| 51|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Metallourg Magnitogorsk || KHL || 5|| 0|| 1|| 1|| 0|| 7|| 2|| 2|| 4|| 8
|-
|2013-2014 || HK Vitiaz || KHL || 30|| 7|| 12|| 19|| 33|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2014-2015 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 12|| 2|| 2|| 4|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL|| 30|| 5|| 8|| 13|| 12|| -|| -|| -|| -|| -

| 296|| 62|| 80|| 142|| 140|| 34|| 6|| 8|| 14|| 18

Au niveau international 

| 1994 ||align="left"| Championnat d'Europe junior ||5||2||3||5 ||0 || || align="left"| Médaille d'argent
|-
| 1995 ||align="left"| Championnat du monde junior ||7||8||2||10||47 || || align="left"| Médaille d'argent
|-
| 1996 ||align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 5|| 2|| 7 || 4 || || align="left"| Médaille de bronze
|-
| 1997 ||align="left"| Championnat du monde ||6||2||3||5 ||6 || ||align="left"| Quatrième place
|-
| 2001 || align="left"| Championnat du monde ||7||1||1||2 ||6|| -1|| align="left"| Quatrième place
|-
| 2006 || align="left"| Jeux olympiques ||6||1||1||2 ||6|| 0|| align="left"|Quatrième place

Références 

Naissance en janvier 1976
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Moscou
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Choix de repêchage des Sharks de San José
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur du Moose du Manitoba (LIH)
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur des Thoroughblades du Kentucky
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk